«Begin Again» («Начать снова») — песня брит-поп-группы Space, выпущенная в 1998 году, как сингл. Песня достигла 21 места в чарте Великобритании UK Top 40.

Список композиций 
CD 1 (CDGUT18)
"Begin Again (Radio Edit)"
"You Romantic Fool"
"Numb the Doubt"
"Influenza (Flu Mix)"

CD 2 (CXGUT19)
 "Begin Again (Radio Edit)"
 "The Ballad of Tom Jones" (Live at Wolverhampton Civic Hall)
 "Female of the Species" (Live at Wolverhampton Civic Hall)
 "Spiders" (Live at Wolverhampton Civic Hall)

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 "Begin Again" article